Quintenz ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Quintenz (1774–1822), deutscher Erfinder